Ken Ilsø (1986) – calciatore danese
 Marco Ilsø (1994) – attore danese